Fritz Saxl (1890-1948) – storico dell'arte austriaco
 Johann Paul "Hans" Saxl (1920-2008) – politico italiano